Mount Hicks ist der Name folgender Berge:

* Mount Hicks (Antarktika), Berg in Antarktika 
 Mount Hicks (Neuseeland), Berg in Neuseeland, 
 Mount Hicks (Nevada), Berg in Nevada, 
 Lower Mount Hicks, Berg in Tasmanien,